Les matrices de Casteljau sont des matrices de Markov triangulaires (ou leurs transposées suivant les conventions) principalement utilisées dans l'algorithme de Casteljau.

Pour une taille N fixée, il y a deux matrices D0 et D1 définies par

où les  sont les polynômes de Bernstein

Exemple (pour N=4)

Remarque :

Voir aussi 

De Casteljau